Тази статия описва представянето на футболния отбор на Левски (София) през сезон 1983/1984 година. В нея е включена информация за всички мачове, изиграни от отбора, както и за играчите, използвани по време на кампанията.

А група

Срещи

Класиране

Купа на Народна република България

Купа на Съветската армия

Купа на УЕФА

Източници 
 Статистика за ПФК Левски (София) през сезон 1983/1984

ПФК Левски (София) през сезоните